Dippach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Dippach (Luxemburg), Gemeinde im Kanton Capellen, Luxemburg

Ortsteile:
 Dippach (Burgebrach), Dorf des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Dippach (Maroldsweisach), Dorf des Marktes Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Dippach (Möckmühl), Weiler im Stadtteil Korb von Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Dippach (Tann), Ortsteil der Stadt Tann, Landkreis Fulda, Hessen
 Dippach (Werra-Suhl-Tal), Ortsteil der Stadt Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis, Thüringen
 Dippach am Main, Kirchdorf der Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern

Gewässer:
 Dippach (Mittlere Ebrach), rechter Zufluss der Mittleren Ebrach bei Dürrhof, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Dippach (Wannig), rechter Zufluss der Wannig bei Kleinwenkheim, Stadt Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Tippach